Ни́кки Ми́чо (; 1971, Детройт, Мичиган, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Никки Мичо родилась в 1971 году Детройте (штат Мичиган, США) в семье армейского офицера.

Никки дебютировала в кино в 1996 году, сыграв роль земельного контролёра в фильме «Холодные уравнения». В 1998 году сыграла роль в фильме «Убийцы на замену». Всего Мичо сыграла в 51 фильме и телесериале. Она дебютировала в качестве режиссёра, сценариста и продюсера в 2010 году, сняв фильм «Вуаль».

С 2000 года Никки замужем за автором комедийных книг. У супругов есть двое детей — дочь Симон (род. в мае 2005) и сын Эйден (род.21.06.2009).

Примечания

Ссылки 
 

Википедия:Биографии современников